Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Несіяна Жустін Енен-Арденн виграла титул, у фіналі перемігши Світлану Кузнецову з рахунком 3–6, 6–2, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Легенда

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

JandS Cup, одиночний розряд
2005